Rochester Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rochester Township (Illinois)
 Rochester Township (Indiana)
 Rochester Township (Iowa)
 Rochester Township (Kansas)
 Rochester Township (Minnesota)
 Rochester Township (Missouri)
 Rochester Township (North Dakota)
 Rochester Township (Ohio)
 Rochester Township (Pennsylvania)